Doumit ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Doumit (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Sam Doumit, US-amerikanische Schauspielerin